

Cinema 

 Non buttiamoci giù (A Long Way Down) – film del 2014 diretto da Pascal Chaumeil

Letteratura 
 Non buttiamoci giù (A Long Way Down) – romanzo del 2005 di Nick Hornby

Musica 

Long Way Down – singolo dei Goo Goo Dolls del 1996
Long Way Down – singolo dei Kiss, del 2012
 Long Way Down – album di Tom Odell del 2013

Televisione 

 Long Way Down – programma televisivo britannico del 2007